Грю́нберг ( — «зелёная гора») — немецкая фамилия.

Носители фамилии 
 Грюнберг, Александр Леонович (1930—1995) — советский лингвист, специалист по индоиранским языкам.
 Грюнберг, Анке (род. 1954) — немецкая гребчиха.
 Грюнберг, Арнон (род. 1971) — нидерландский писатель, одно из наиболее ярких имён в современной нидерландской литературе.
 Грюнберг, Бенджамин Чарльз (Гринберг; 1875—1965) — американский ботаник и педагог.
 Грюнберг, Ганс-Ульрих (род. 1956) — немецкий шахматист, международный мастер (1982).
 Грюнберг, Джоанна (род. 1957) — британская пианистка. Дочь скрипача Эриха Грюнберга.
 Грюнберг, Карл (1861—1940) — австрийский социал-демократ, историк, юрист, экономист.
 Грюнберг, Карл (1891—1972) — немецкий писатель и журналист.
 Грюнберг, Кира (род. 1993) — австрийская прыгунья с шестом, депутат парламента.
 Грюнберг, Константин Васильевич (род. 1944) — советский и российский скульптор-монументалист.
 Грюнберг, Луис (1884—1964) — американский композитор и пианист.
 
 Грюнберг, Ойген (1854—1928) — австрийско-американский скрипач.
 Грюнберг, Петер (1939—2018) — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии 2007 года (совместно c Альбертом Фером).
 Грюнберг, Свен (род. 1956) — советский и эстонский композитор шведского происхождения.
 Грюнберг, Ханс-Бернгард фон (1904—1975) — профессор политологии, последний ректор Кёнигсбергского университета.
 Грюнберг, Эрих (1924—2020) — британский скрипач австрийского происхождения. Отец пианистки Джоанны Грюнберг.

Географические названия 
 Грюнберг — город в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Гиссен. Входит в состав района Гиссен.
 Грюнберг — бывшее название города Зелёна-Гура (ныне Польша).

См. также